Ма̀рия Длуска () е полска езиковедка полонистка и литературна теоретичка, професор, специалистка в областта на експерименталната фонетика, фонологията на полския език, версификацията, преподавателка в Ягелонския, Лвовския и Люблинския католически университет, член на Полската академия на науките, сестра на художничката Янина Длуска.

Трудове 
 Charakter polski w świetle literatury XVI w. (1927)
 Rytm spółgłoskowy polskich grup akcentowych (1932)
 Polskie R i inne głoski sonorne (1934)
 Prozodia języka polskiego (1947)
 Język żyje: pogadanki o słowie (1947)
 Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej, t. 1 – 2 (1948, 1950)
 Fonetyka polska: artykulacje głosek polskich (1950)
 O wersyfikacji Mickiewicza (Proba syntezy) (1955)
 Próba teorii wiersza polskiego (1962)
 Studia i rozprawy, t. 1 – 3 (1970 – 1972)

 Wiersze (1992)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски полонисти
Полски литературни теоретици
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в Лвовския университет
Преподаватели в Люблинския католически университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Действителни членове на ПАН
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Доктор хонорис кауза на Чикагския университет
Родени в Курск
Погребани на Раковицкото гробище